Svjetska prvenstva u rukometu za žene se održavaju od 1957. godine. U početku su se održavala u nepravilnim razmacima, koji su bili od pet do dviju godina, a ustalila su se od 1993. godine, otkada se održavaju svake dvije godine.

Odličja po državama 
Po stanju nakon SP 2013.

Vidi još 
 Svjetsko prvenstvo u rukometu B skupine za žene 
svjetska prvenstva u rukometu
europska prvenstva u rukometu za žene
rukomet na OI

 Rukomet